Вальверде-Энрике () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Леон, в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Занимает площадь 35,86 км². Население — 195 человек (на 2010 год).

Население

Примечания

См. также 
 Муниципалитеты Леона

Муниципалитеты Леона